Douze-Février ou XII-Février ou 12-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

12 février,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Des odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol « 12 de Febrero » ou « Doce de Febrero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 12 de Febrero », à Coacalco de Berriozábal, dans l'État de Mexico.

Œuvres artistiques et de fiction 

 Rue du 12-Février-2027, rue fictive dans le roman de science-fiction Naturalis de Franck Labat, éditions Les Nouveaux Auteurs, Prix Roman de l'été Femme Actuelle en 2013.

Pseudonyme 

 Douze Février est le pseudonyme de l'influenceuse Julie Bourges

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
12